

Codici 
 OCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Washington (Carolina del Nord) (Stati Uniti)

Altro 

OpenCourseWare – iniziativa di elearning di cui fa parte il MIT OpenCourseWare del Massachusetts Institute of Technology